Wertmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ulrik Wertmüller (1751–1811), schwedischer Maler 
 Alfons Wertmüller (1852–1916), deutsch-böhmischer Baumeister
 Justus Wertmüller (* um 1963), deutscher Journalist 
 Lina Wertmüller (1928–2021), italienische Filmregisseurin
 Massimo Wertmüller (* 1956), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher 
 Michael Wertmüller (* 1966), Schweizer Komponist und Schlagzeuger

Siehe auch:
 Werthmüller
 Werdmüller